Sveti Vid oz Sv. Vid je lahko:

 svetnik Sveti Vid

Naselje v Sloveniji:
 Sveti Vid, Cerknica
 Sv. Vid, Vuzenica

Naselje v Avstriji
 Sveti Vid, Avstrija

Naselje na Hrvaškem:
 Sveti Vid Dobrinjski
 Sveti Vid-Miholjice

Glej tudi 
 Šentvid